Eket peut désigner :
un peuple du Nigeria, les Eket
une langue du Nigeria, l'eket
une zone de gouvernement local (LGA) de l'État d'Akwa Ibom au Nigeria, l'Eket
une ville du Nigeria, Eket
 Eket, la seconde plus grande ville de l'État d'Akwa Ibom au Nigeria.